Koha steht für:

 Koha (Bibliothekssoftware), ein integriertes Bibliothekssystem

Koha (albanisch „Zeit“ oder „Zeitform“) ist der Name folgender Medien:

 Koha Jonë, eine Tageszeitung in Albanien
 Koha Ditore, eine Tageszeitung im Kosovo und in Albanien
 Koha (Zeitung), eine Tageszeitung der albanischen Minderheit in Mazedonien
 Koha Javore, eine Wochenzeitung der albanischen Minderheit in Montenegro
 Kohavision, ein Privatsender im Kosovo

Koha ist der Familienname folgender Personen:

 Jaan Koha (1929–1993), estnischer Komponist